«Эскиз на мониторе» (белор. Эскіз на маніторы) — художественный фильм режиссёра Руслана Зголича, снятый в 2001 году.

Сюжет 
Молодой человек попадает на свадьбу. Там ему предстоит познакомиться с несколькими людьми и узнать об их судьбах. Сам он считает, что свадьба — это лишь конец красивой истории, после чего начинается история отнюдь не красивая. Он знакомится с одиноким физиком, с врачом, с милиционером. У каждого из них своя история, и молодому человеку предстоит разобраться, прав ли он в своих оценках.

В ролях 
 Дарья Михайлова — Ирина
 Владислав Галкин — Олег
 Виталий Редько — Павел
 Игорь Сигов — Виктор
 Александр Молчанов — Сочинитель
 Элеонора Езерская — Ирма Адамовна
 Вера Полякова — Стелла
 Вячеслав Павлють — забулдыга
 Алёна Сидорова — жена Виктора
 Ольга Нефёдова — жена Павла
 Евгения Виктюк — девушка Сочинителя
 Никита Соколов — Серёжа
 Саша Никишина — Настя
 Анастасия Леневич — Диана
 Илья Черепко-Самохвалов — жених
 Юлия Крашевская — невеста

Ссылки 

Фильмы-драмы Белоруссии
Фильмы Белоруссии 2001 года
Фильмы студии «Беларусьфильм»